Les llengües taikadai, llengües kadai o llengües kradai, són una família de llengües de l'Àsia del sud-est continental i del sud de la Xina.

Orígens 
Abans hom classificava aquestes llengües dins de la família de les llengües sinotibetanes, però avui es classifiquen a part. La diversitat de les llengües taikadai al sud-est de la Xina, especialment a l'illa de Hainan, potser un indici del fet que aquesta regió sigui aproximadament la zona on es varen originar.

És molt probable que les llengües tai penetressin a l'Àsia del sud-est en temps històrics. Aquestes varen passar a formar part de les llengües de Siam i de Laos en allò que havia estat primordialment una zona de llengües austroasiàtiques.

Llista de les llengües taikadai 
El nombre de llengües d'un grup està marcat entre parèntesis.
 Llengües hlai (2) 
 Jiamao (Xina) 
 Hlai (Xina) 
 Llengües kadai (9) 
 Llengües bu-rong (1) 
 Yerong (Xina) 
 Llengües ge-chi (3) 
 Gelao (Vietnam) 
 Lachi (Vietnam) 
 Lachi Blanc (Vietnam) 
 Llengües yang-biao (5) 
 Buyang (Xina) 
 Cun (Xina) 
 En (Vietnam)
 Laqua (Vietnam) 
 Laha (Vietnam) 
 Llengües kam-tai (59) 
 Llengües be-tai (49) 
 Llengües be (1) 
 Lingao (Xina) 
 Llengües tai-sek (48) 
 Llengües sek (1)
 Saek (Laos)
 Llengües tai (47) 
 Llengües kam-sui (9) 
 Ai-cham (Xina) 
 Cao Miao (Xina) 
 Dong del nord (Xina) 
 Dong del sud (Xina) 
 Mak (Xina) 
 Mulam (Xina) 
 Maonan (Xina) 
 Sui (Xina) 
 T'en (Xina)
 Llengües lakkja (1) 
 Lakkja (Xina)

Bibliografia 
 Tai-kadai Languages. (2007). Curzon Pr.  .

Enllaços externs 

Stratification in the peopling of China: how far does the linguistic evidence match genetics and archaeology? .

Tai-kadai